Pile et Face (), film américain de Peter Howitt sorti en 1998 ;
 Pile et Face (Bowling), vingtième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2001.

Voir aussi
  et